Melito é um nome próprio e pode significar:
Antropônimos
 Melito de Sardes (†180 d.C.) - bispo de Sardes e um santo
 Melito de Cantuária (†624 d.C.) - arcebispo de Cantuária e um santo

Topônimos
 Melito Irpino - comuna italiana da região da Campania , província de Avellin
 Melito di Napoli - comuna italiana da região da Campania , província de Nápoles
 Melito di Porto Salvo - comuna italiana da região da Calábria , província de Reggio Calabria

Outros
 Diabetes mellitus - uma doença metabólica humana

Ver também 

Desambiguação